Лес Кортс (, ) — административный район города Барселоны под номером 4. Расположен в западной части города, граничит с городскими районами Саррия-Сан-Хервасио на севере, Эшампле на востоке и Сантс-Монтжуик на юго-востоке, а также с муниципалитетами провинции Барселона: Оспиталет на юге, Эсплугес-де-Льобрегат на западе и Сан-Жуст-Десверн на северо-западе.

Это третий по величине район Барселоны, его площадь — 6,08 км² (третье место после Грасиа и Старого города), а также наименее населенный (82 588 жителей в 2005 году). Плотность населения — 13 584 чел/км², что ниже среднего по городу.

Район ведёт свою историю с древнего города Лес Кортс-де-Саррия, от которого отделился в 1836 году, и присоединён к территории города Барселоны в соответствии с декретом 1897 года. Название района происходит от латинских слов cohors, cohortes (что означает «сельские дома»), в связи с тем, что в этом месте до начала массовой урбанизации XX века располагались римские виллы и масии.

Традиционно район был разделен на 10 подрайонов:Camp de la Creu, Camp Vell, Can Batllori, Can Sol de Baix, Centre, Can Bacardí, La Mercè, Pedralbes, Sant Ramon и Zona Universitària. В 2006 году решением  было утверждено административное деление района на три подрайона ():
 
 
 .

См. также 
 Камп Ноу
 Камп де Лес Кортс
 Лес-Кортс (станция метро)

Примечания

Ссылки 

 Web del distrito de Les Corts

Районы города Барселоны